Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1974, facente parte del Women's International Grand Prix 1974, ha avuto come vincitrice Helga Masthoff che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Helga Masthoff (Campionessa)

  Kazuko Sawamatsu (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1974